A-busser er en type bybus der kører rundt flere steder i Danmark. A-busserne har den fordel at være et stambusnet under trafikselskaberne Movia og Midttrafik. Systemerne er forskellige fra by til by hvor der køres med A-busser og derfor er hver by forklaret i en nærmere specificeret artikel nedenfor.
 A-bus (København) – en type bybusser i København
 A-bus (Køge) – en type bybusser i Køge
 A-bus (Roskilde) – en type bybusser i Roskilde
 A-bus (Sjælland) – en type bybusser i Ringsted, Holbæk og Helsingør, og  Næstved(nedlagt men genoprettes 2022)
A-bus (Næstved) - var en type bybusser i Næstved. Linjen genoprettes i juni 2022.
 A-bus (Aarhus) – en type bybusser i Aarhus med høj frekvens
A-bus (Randers) - en type bybusser i Randers med høj frekvens.

Se også 
 ABUS − en tysk fabrikant af låse
 Stambus - de danske A-busser er varianter over dette begreb